Polimio – Re dell'Armenia
Polimio – Proconsole di Ascoli Piceno